Příjmení Kane nosí více osobností:

 Adelaide Kane (* 1990) – australská herečka
 Arthur Kane (1949–2004) – americký hudebník
 Bob Kane (Robert Kahn; 1915–1998) – americký komiksový kreslíř, tvůrce postavy Batmana
 Cory Kane (* 1990) – americký hokejista
 Evander Kane (* 1991) – kanadský hokejový útočník
 Harry Kane (* 1993) – anglický fotbalový útočník a reprezentant
 Chelsea Kane (* 1988) – americká herečka a zpěvačka
 Miles Kane (* 1986) – britský zpěvák a kytarista
 Patrick Kane (* 1988) – americký hokejový útočník
 Sarah Kane (1971–1999) – anglická dramatička, původně divadelní režisérka a herečka

ve fikci
 Solomon Kane – puritánský dobrodruh, hrdina povídek Roberta E. Howarda

jiný význam
 Občan Kane – název filmu z roku 1941, hlavní hrdina Charles Foster Kane
 Sugar Kane – píseň americké rockové skupiny Sonic Youth

Externí odkazy